Senosiain és una localitat i un consell de Navarra pertanyent al municipi de Ollaran. Està situat a la Merindad de Pamplona, a la Cuenca de Pamplona. La seva població el 2014 va ser de 39 habitants (INE).

Enllaços externs 
 Dades de Senosiain - Govern de Navarra

Navarra